Teimuraz Gabashvili fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Karen Jachanov derrotó en la final a Rubén Ramírez Hidalgo.

Cabezas de serie 

 ' Karen Jachánov (Campeón)
  Radu Albot (Cuartos de final)
  Amir Weintraub (Cuartos de final)
  Jordi Samper (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Farruj Dustov ''(Primera ronda, retiro)
  Dmitri Popko ''(Segunda ronda)
  Nikola Milojević ''(Primera ronda)
  Enrique López Pérez ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Samarcanda 2016